

Лінчбург — місто, штат Південна Кароліна
 Лінчбург — місто, штат Теннессі
 Лінчбург — місто, штат Вірджинія
 Лінчбург — селище, штат Огайо
 Лінчбург — переписна місцевість, штат Міссісіпі